Студе́нческая у́лица — улица на границе Выборгского и Приморского районов Санкт-Петербурга, проходящая от Белоостровской улицы до Ланского шоссе.

История 
Улица была сформирована начале XX века, первоначально проходила от Сердобольской улицы до Ланского шоссе и называлась Ржевской, по городу Ржеву.

16 января 1964 года улица была переименована в Студенческую, чтобы не путать её с ещё одной Ржевской улицей, расположенной на Ржевке. Новое название было связано с тем, что в домах 5 и 7 на новом участке улицы располагались студенческие общежития двух ленинградских институтов — Электротехнического имени Ульянова (Ленина) и Электротехнического имени Бонч-Бруевича. Тогда же улица была продлена от Сердобольской до Белоостровской улицы. В конце 1960-х годов её продлили и в другую сторону — до улицы Матроса Железняка, хотя позднее этот участок (фактически — внутриквартальный проезд) перестал относиться к улице.

Застройка 
 № 3 — общежитие
 № 5 — общежитие
 № 10 — торговый центр
 № 14, корпус 1, — жилой дом (2021)
 № 14, корпус 2, — жилой дом (2022)
 № 15 — АЗС
 № 16 — противотуберкулёзный диспансер № 3
 № 17 — контрольно-технический пункт
 № 19 — электроподстанция
 № 22 — жилой дом
 № 24, корпус 1, — жилой дом (2019)
 № 24, корпус 2, — паркинг
 № 24, корпус 3, — жилой дом (2020)
 № 26, корпус 1, — жилой дом (2021)
 № 26, корпус 2, — жилой дом (2020)
 № 26, корпус 3, — жилой дом (2022)

Пересечения 
 Белоостровская улица
 1-й Муринский проспект
 Сердобольская улица
 Ланское шоссе

Примечания

Литература

Ссылки